Suvi Do je lahko:
 Suvi Do, Blace (Srbija)
 Suvi Do, Niš (Srbija)
 Suvi Do, Tutin (Srbija)
 Suvi Do, Žagubica (Srbija)